AB може означати:

 AB — AB Aurigae — AB Візника, зірка в сузір'ї Візника.
 AB, AB — прізвисько австралійського гравця в крикет.
 AB — генотип людини за групою крові.
 AB — Aktiebolag, позначення для товариства з обмеженою відповідальністю в Швеції.
 AB — скорочення назви компанії «Allen Bradley», а також загальна назва, що входить у словосполучення «AB PLC» — ПЛК фірми Allen Bradley. Наприклад, ControlLogix.
 AB — скорочення назви гри Angry Birds.
 ab — інструмент від Apache для тестування продуктивності WWW-сервера.
 ab — валлійська частка, що позначає патронім.
 AB Groupe — французька фірма у сфері аудіо та відео технологій.
 акронім від Air Base — авіабаза.
 акронім від Air Berlin – колишня німецька авіакомпанія.
 акронім від Akcinė bendrovė — литовська форма акціонерного товариства.
 поштовий код провінції Альберта
 ab — абхазька мова за нормою ISO 639-1

Скорочення